‘Абхала ибн Ка‘б (; ум. 632, Йемен), более известный как аль-Асвад аль-‘Анси ( — один из «лжепророков» Аравии. Был также известен как Зу-ль-хима́р ().

Биография 
Аль-Асвад происходил из рода мадхидж племени . В исламской традиции, он был известен как предсказатель и колдун (кахин). Аль-Асвад был вождём племени анситов, которое жило в западной части Йемена. Он провозгласил себя пророком к концу жизни исламского пророка Мухаммеда, который заболел после своего «прощального паломничества» в Мекку. Аль-Асвад декламировал стихи своего сочинения, утверждая, что это были явленные ему откровения от Бога. В конечном итоге йеменцы признали его пророком.

После того, как аль-Асвад объявил себя пророком, его последователи захватили города Наджран и Сану, установив контроль над всей территорией Йемена. Асвадиты убили и мусульманского правителя Шахра ибн Базана. Аль-Асвад женился на вдове Шахра и объявил себя правителем Йемена.

Сборщики закята, которые были назначены пророком Мухаммадом, были вынуждены покинуть эту область. Через некоторое время мусульмане во главе с персом Файрузом ад-Дайлями выступили против аль-Асвада и разгромили его сторонников. В бою был убит и сам аль-Асвад. Файруз ад-Дайлями отрубил ему голову. Эти события произошли за несколько дней до смерти исламского пророка Мухаммада.

Примечания

Литература 
 
 

Пророки
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах